Nzema peut désigner :
 les Nzema, une population de Côte d'Ivoire
 le nzema, une langue kwa